Okulokutaner Albinismus (OCA) bezeichnet mehrere Formen des Albinismus, bei denen im Gegensatz zum Okulären Albinismus, der nur die Augen betrifft, sowohl Augen als auch Haut und Haare betroffen sind.
 Albinismus (allgemeine Erläuterungen)
 Okulokutaner Albinismus Typ 1
 Okulokutaner Albinismus Typ 2
 Okulokutaner Albinismus Typ 3
 Okulokutaner Albinismus Typ 4